Il doppio del torneo di tennis Memorial Argo Manfredini 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Didac Pérez Minarro e Gabriel Trujillo Soler che hanno battuto in finale Manuel Jorquera e Tomas Tenconi 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Giorgio Galimberti /  Attila Sávolt (semifinali)
 Wim Neefs /  Djalmar Sistermans (quarti di finale)

 Oleg Ogorodov /  Steven Randjelovic (primo turno)
 Stefano Galvani /  Filippo Messori (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Memorial Argo Manfredini 2001